Il singolare del torneo di tennis Barnett Banks Classic Miami 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Kerry Melville 4-6, 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Billie Jean King (secondo turno)
 Margaret Court (Campionessa)
 Rosie Casals (semifinali)
 Kerry Melville (finale)

 Assente
 Betty Stöve (primo turno)
 Assente
 Françoise Dürr (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Barnett Banks Classic Miami 1973